Osiedle Wilga (powiat garwoliński)
 Osiedle Wilga (Warszawa)